Râul Bolovăniș se poate referi la:

 Râul Bolovăniș, Tarcău
 Râul Bolovăniș, Trotuș

Vezi și 
 Bolovăniș, sat în județul Bacău, România

 Râul Bolovanul (dezambiguizare)
 Râul Pietriș (dezambiguizare)

Toponime românești